Storl ist der Familienname folgender Personen:

 David Storl (* 1990), deutscher Kugelstoßer
 Wolf-Dieter Storl (* 1942), deutschamerikanischer Kulturanthropologe, Ethnobotaniker und Buchautor